Bălți (arrondissement), een arrondissement in Moldavië
Bălți (departement), een departement dat in het noorden van Moldavië ligt
Bălți (plaats), de op drie na grootste stad van Moldavië